André de Paula Barreto (Cidade do Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1979) é um ex-futebolista brasileiro, que atuava como médio.

Ligações externas 

  André de Paula Barreto (90minut.pl)

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Bonsucesso Futebol Clube
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Clube Desportivo das Aves
Futebolistas do Grupo Desportivo Estoril Praia
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Clube de Futebol Estrela da Amadora
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)
Futebolistas do Clube Desportivo Trofense
Futebolistas do Grêmio Esportivo Juventus